Cmentarz ewangelicki na Stawkach w Toruniu – nieczynny cmentarz wyznania ewangelickiego istniejący co najmniej od 1878 roku
 Cmentarz komunalny przy ul. Turkusowej w Toruniu – nieistniejący cmentarz komunalny, istniejący w latach 1912–1945
 Cmentarz Opatrzności Bożej w Toruniu – czynny cmentarz rzymskokatolicki, istniejący od 1947 roku